Meteor je lahko:

 Meteor - utrinek
 Gloster Meteor - britansko reaktivno lovsko letalo